Wilkerson ist der Familienname folgender Personen:

 Brandie Wilkerson (* 1992), kanadische Beachvolleyballspielerin
 David Wilkerson (1931–2011), US-amerikanischer Evangelist und Gründer der Times Square Church
 Don Wilkerson (1932–1986), US-amerikanischer Musiker
 Edward Wilkerson (* 1953), US-amerikanischer Jazz-Musiker, Bandleader und Musikpädagoge
 Gerald Eugene Wilkerson (* 1939), Weihbischof in Los Angeles
 Guy Wilkerson (1899–1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Isabel Wilkerson (* 1961), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Jay Wilkerson (* 1966), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Lawrence Wilkerson (* 1945), US-amerikanischer Oberst der United States Army
 Muhammad Wilkerson (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ponchai Wilkerson (1971–2000), US-amerikanischer Mörder
 Steve Wilkerson, US-amerikanischer Jazz-Musiker, Musikpädagoge und Komponist

Sonstiges:
 Wilkerson Pass, Gebirgspass im US-Bundesstaat Colorado
 Wilkerson (Kalifornien), Ort im US-Bundesstaat Kalifornien